Лос Техонес има више значења:

 Лос Техонес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Техонес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Техонес, Бетанија (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Техонес (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Техонес (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Техонес (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Техонес (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Техонес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Техонес (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику